Состав семейства Micropholcommatidae на 30 декабря 2008 года.

Eterosonycha
Eterosonycha Butler, 1932
 Eterosonycha alpina Butler, 1932 — Виктория

Micropholcomma
Micropholcomma Crosby & Bishop, 1927
 Micropholcomma bryophilum (Butler, 1932) — Квинсленд, Тасмания
 Micropholcomma caeligenum Crosby & Bishop, 1927 — Виктория
 Micropholcomma linnaei Rix, 2008 — Западная Австралия
 Micropholcomma longissimum (Butler, 1932) — Квинсленд, Тасмания
 Micropholcomma mirum Hickman, 1944 — Тасмания
 Micropholcomma parmatum Hickman, 1944 — Тасмания
 Micropholcomma turbans Hickman, 1981 — Тасмания

Olgania
Olgania Hickman, 1979
 Olgania excavata Hickman, 1979 — Тасмания

Parapua
Parapua Forster, 1959
 Parapua punctata Forster, 1959 — Новая Зеландия

Pua
Pua Forster, 1959
 Pua novaezealandiae Forster, 1959 — Новая Зеландия

Teutoniella
Teutoniella Brignoli, 1981
 Teutoniella cekalovici Platnick & Forster, 1986 — Чили
 Teutoniella plaumanni Brignoli, 1981 — Бразилия

Textricella
Textricella Hickman, 1945
 Textricella antipoda Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella aucklandica Forster, 1955 — Острова Окленд
 Textricella complexa Forster, 1959 — Новый Южный Уэльс
 Textricella fulva Hickman, 1945 — Тасмания
 Textricella hickmani Forster, 1959 — Тасмания
 Textricella insula Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella lamingtonensis Forster, 1959 — Квинсленд
 Textricella luteola Hickman, 1945 — Тасмания
 Textricella mcfarlanei Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella nigra Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella parva Hickman, 1945 — Тасмания
 Textricella plebeia Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella propinqua Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella pusilla Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella salmoni Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella scuta Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella signata Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella tropica Forster, 1959 — Папуа-Новая Гвинея
 Textricella vulgaris Forster, 1959 — Новая Зеландия
 Textricella wisei Forster, 1964 — Острова Кэмпбелл

Tricellina
Tricellina Forster & Platnick, 1989
 Tricellina gertschi (Forster & Platnick, 1981) — Чили

Примечания 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 10.0. American Museum of Natural History.

M